«Дом для богатых» — художественный фильм режиссёра Владимира Фокина по сценарию Анатолия Гребнева.

Сюжет 

Квартира в старом московском особняке — основное место действия и одновременно главное «действующее лицо» фильма. В середине XIX века промотавшийся дворянин Бурковский продает родовой дом, и с этого момента начинаются превращения квартиры, переплетаясь с судьбами людей, её населявших: от народовольцев до большевистских комиссаров, от страшной коммуналки до воссоздания в первоначальном виде шикарных апартаментов «новым русским» Румяновым — популярным сатириком, поэтом, артистом. Хозяева и постояльцы, аристократы и мещане, верующие и атеисты — каждый из множества героев прожил свою единственную жизнь так, как считал правильным и в то время, которое ему выпало.

В ролях 
 Валентин Гафт — Роман Петрович Румянов
 Владимир Ерёмин — Бурковский
 Константин Хабенский — Юра
 Юрий Степанов — Серафим
 Валерий Баринов — Шпет
 Сергей Виноградов — Георгий Максимов
 Полина Фокина — Ксения Максимова
 Татьяна Окуневская — Анна Казимировна
 Евгений Сидихин — Серебряков
 Ирина Гринёва — Анна Казимировна в молодости
 Антонина Дмитриева — Нюра
 Любава Аристархова — Нюра в молодости
 Елена Кучеренко — Ира
 Валерий Гаркалин — капитан Скороходов
 Александр Феклистов — Фёдор Ильич
 Лариса Лужина — бывшая жена Романа Петровича
 Елена Романова — бывшая жена Романа Петровича
 Дарья Михайлова — бывшая жена Романа Петровича
 Юрий Назаров — Владилен Серебряков
 Владимир Стержаков — архитектор
 Любовь Германова — искусствовед

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Гребнев
 Режиссёр-постановщик: Владимир Фокин
 Оператор-постановщик: Вадим Алисов
 Художники-постановщики: Михаил Карташов, Людмила Кусакова
 Композитор: Владимир Дашкевич
 Звукорежиссёр: Александр Нехорошев
 Художник по костюмам: Светлана Медовая
 Российский государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Сергей Скрипка
 Запись музыки: Геннадий Папин
 Музыкальный редактор: Арсений Лаписов
 Продюсер: Александр Васильков
 Директор картины: Андрей Синявский

Награды и премии 
 Приз «Бронзовый пегас» режиссёру В. Фокину на кинофестивале «Московский пегас» в 2000 году.
 Номинация на Национальную премию кинокритики и кинопрессы «Золотой Овен» в категории "Лучший сценарий (Анатолий Гребнев) в 2000 году.
 Специальный диплом жюри белорусских кинематографистов за изобразительное решение фильма Л. Кусаковой, М. Карташову на международном кинофестивале стран СНГ и Балтии «Листопад» в Минске в 2000 году.
 «Ника» в категории «Лучшая сценарная работа» (Анатолий Гребнев) в 2000 году.

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2000 года